De goochelaar (Saint-Germain-en-Laye), schilderij van Jheronimus Bosch, bevindt zich in Saint-Germain-en-Laye
 De goochelaar (Californië), schilderij naar Jheronimus Bosch, bevindt zich in Californië
 De goochelaar (Jeruzalem), schilderij naar Jheronimus Bosch, bevindt zich in Jeruzalem
 De goochelaar (gravure), prent van Balthasar van den Bosch naar Jheronimus Bosch